Оттуктах () — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

 Оттуктах — река, Иркутская область, координаты 61°43' с. ш. 108°49' в. д..
 Оттуктах — река, Красноярский край, координаты 69°28' с. ш. 105°58' в. д..
 Оттуктах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 71°09' с. ш. 113°36' в. д..
 Оттуктах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°46' с. ш. 127°56' в. д..
 Оттуктах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°01' с. ш. 126°43' в. д..
 Оттуктах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°45' с. ш. 113°40' в. д..
 Оттуктах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°38' с. ш. 131°10' в. д..
 Оттуктах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°59' с. ш. 126°15' в. д..
 Оттуктах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 56°21' с. ш. 129°39' в. д..

Примечания

См. также 
 Отулах